Повадино — название населённых пунктов и железнодорожной платформы в России:

Населённые пункты 
 Повадино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Повадино — посёлок в городском округе Домодедово Московской области
 Повадино — посёлок при станции в городском округе Домодедово Московской области.
 Повадино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Повадино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Другое 
 Повадино — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в городском округе Домодедово Московской области.